

Localidades

Saint-Brès (Gard)
Saint-Brès (Gers)
Saint-Brès (Hérault)

Desambiguações de topônimos